Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Yannick Noah 7-6, 6-2, 6-7

Teste di serie 

 Stefan Edberg (campione)
 Yannick Noah (finale)
 Brad Gilbert (semifinali)
 Tim Wilkison (primo turno)

 Jakob Hlasek (primo turno)
 Milan Šrejber (primo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1986